Babaryki – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie horodeckim
 Babaryki – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim
 Babaryki – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie wierchniedźwińskim